Букцинумы, или трубачи () — род брюхоногих моллюсков из семейства трубачей (Buccinidae). Насчитывает 65 видов.

Внешний вид 
Раковина высотой до 16 см.

Распространение и места обитания 
Встречаются в холодных и умеренных океанических водах Северного полушария. Живут от литорали до абиссали.

Питание 
Трубачи хищничают и кормятся падалью.

Развитие 
В жизненном цикле нет пелагической личинки.

Трубачи и человек 
Нога трубачей используется в кулинарии, а их красивые раковины ценятся в качестве сувениров.

Виды 

 Buccinum abyssorum Verrill, 1884
 Buccinum acuminulatum Golikov, 1980
 Buccinum acutispiratum Dall, 1907
 Buccinum aleuticum Dall, 1895
 Buccinum amaliae Verkruzen, 1878
 Buccinum angulosum J.E. Gray, 1839
 Buccinum angulosum angulosum J.E. Gray, 1838
 Buccinum aniwanum  Dall, 1907 
 Buccinum araitonum Tiba, 1981
 Buccinum argillaceum Golikov & Gulbin, 1977
 Buccinum baeri (Middendorff, 1848)
 Buccinum baerii baerii (Middendorff, 1848)
 Buccinum baerii polium Dall, 1907
 Buccinum bayani (Jousseaume, 1883)
 Buccinum belcheri Reeve, 1855
 Buccinum bombycinum Dall, 1907
 Buccinum boucheti Tiba, 1984
 Buccinum bulimuloideum Dall, 1907
 Buccinum byssinum Tiba, 1983
 Buccinum castaneum Dall, 1877
 Buccinum chartium Dall, 1919
 Buccinum chishimananux  Habe, T. & Ito, 1965 
 Buccinum chishimanum Pilsbry, 1904
 Buccinum ciliatum Fabricius, 1780
 Buccinum cnismatopleura Dall, 1919
 Buccinum cnismatum Dall, 1907
 Buccinum conoideum G.O. Sars, 1878
 Buccinum coronatum Golikov, 1980
 Buccinum costatum Golikov, 1980
 Buccinum crebricostatum Lus, 1978
 Buccinum crenatum Golikov & Gulbin, 1977
 Buccinum cristatum Golikov & Sirenko, 1988
 Buccinum cyaneum Bruguiere, 1792
 Buccinum cyaneum cyaneum Bruguiere, 1792
 Buccinum cyaneum patulum G.O. Sars, 1878
 Buccinum cyaneum perdix Mörch, 1868
 Buccinum denseplicatumGolikov, 1980
 Buccinum diplodetum Dall, 1907
 Buccinum eugrammatum Dall, 1907
 Buccinum ectomycina Dall, 1907
 Buccinum elatior (Tryon, 1880)
 Buccinum elegantum Golikov & Gulbin, 1977
 Buccinum epifragilum Tiba, 1983
 Buccinum epistomium Dall, 1907
 Buccinum eugrammatum Dall, 1907
 Buccinum felis Okutani, 1964
 Buccinum finmarkianum Verkrüzen, 1875
 Buccinum flavidum Golikov, 1980
 Buccinum fragile G. O. Sars, 1878
 Buccinum frausseni Alexeyev & Gornichnykh, 2009
 Buccinum fringillum Dall, 1877
 Buccinum frustulatum Golikov, 1980
 Buccinum fukureum Habe & Ito, 1976
 Buccinum glaciale Linnaeus, 1761
 Buccinum gouldii A.E. Verrill, 1882 синоним Buccinum cyaneum Bruguière, 1792
 Buccinum habui Tiba, 1984
 Buccinum hertzensteini Verkruzen, 1882
 Buccinum hosoyai Habe & Ito, 1965
 Buccinum humphreysiana Bennett, 1825
 Buccinum hydrophanum Hancock, 1846
 Buccinum inclytum Pilsbry, 1904
 Buccinum inexhaustum Verkruzen, 1878 синоним Buccinum finmarkianum Verkrüzen, 1875
 Buccinum isaotakii Kira, 1962
 Buccinum japonicum A. Adams, 1861
 Buccinum kashimanum Okutani, 1964
 Buccinum kawamurai Habe & Ito, 1965
 Buccinum kinukatsugai Habe & Ito, 1968
 Buccinum kjennerudae Bouchet & Warén, 1985
 Buccinum kobjakovae Golikov & Sirenko, 1988
 Buccinum kodiakense Dall, 1907
 Buccinum koreana Choe, Yoon & Habe, 1992
 Buccinum koshikinum Okutani in Okutani, Tagawa & Horikawa, 1988
 Buccinum kurilensis Golikov & Sirenko, 1988
 Buccinum kushiroensis Habe & Ito, 1976
 Buccinum lamelliferum Lus, 1976
 Buccinum leucostoma Lischke, 1872
 Buccinum limnoideum Dall, 1907
 Buccinum lischkeanum Loebbecke, 1881
 Buccinum lyperum Dall, 1919
 Buccinum maehirai Tiba, 1980
 Buccinum maltzani Pfeffer, 1886
 Buccinum microconcha Habe & Ito, 1965
 Buccinum micropoma Thorson, 1944
 Buccinum middendorfii Verkruzen, 1882
 Buccinum midori  Habe & ITO, 1965  синоним Buccinum oedematum Dall, 1907
 Buccinum mirandum Smith, 1875
 Buccinum miyauchii Azuma, 1972
 Buccinum moerchi Friele, 1877 синоним Buccinum sericatum Hancock, 1846
 Buccinum morchianum Dunker, 1858
 Buccinum mysticum Shikama, 1963
 Buccinum nipponensis Dall, 1907
 Buccinum nivale Friele, 1882
 Buccinum nodocostum Tiba, 1984
 Buccinum normale Dall, 1885
 Buccinum oblitum Sykes, 1911
 Buccinum ochotense (Middendorff, 1848)
 Buccinum oedematum Dall, 1907
 Buccinum opisoplectum Dall, 1907
 Buccinum orotundum Dall, 1907
 Buccinum osagawai Habe & Ito, 1968
 Buccinum parvulum Verkrüzen, 1875
 Buccinum pemphigus Dall, 1907
 Buccinum pemphigus major Dall, 1919
 Buccinum pemphigus orotundum Dall, 1907
 Buccinum pemphigus pemphigus Dall, 1907
 Buccinum percrassum Dall, 1883
 Buccinum physematum Dall, 1919
 Buccinum picturatum Dall, 1877
 Buccinum planeticum Dall, 1919
 Buccinum pilosum Golikov & Gulbin, 1977
 Buccinum plectrum Stimpson, 1865
 Buccinum polare J.E. Gray, 1839
 Buccinum polium Dall, 1907
 Buccinum pulchellum G.O. Sars, 1878
 Buccinum rarusum Tiba, 1984
 Buccinum rhodium Dall, 1919
 Buccinum rondinum Dall, 1919
 Buccinum rossellinum Dall, 1919
 Buccinum rossicum  Dall, 1907 
 Buccinum rubiginosum Reeve, 1846
 Buccinum sagamianum Okutani, 1977
 Buccinum sakhalinense Dall, 1907
 Buccinum sandersoni A.E. Verrill, 1882 синоним Buccinum fragile G. O. Sars, 1878
 Buccinum scalariforme Moller, 1842
 Buccinum schantaricum (Middendorff, 1848)
 Buccinum sericatum Hancock, 1846 синоним Buccinum ciliatum sericatum
 Buccinum shiretokoensis Habe & Ito, 1976
 Buccinum sigmatopleura Dall, 1907
 Buccinum simplex (Middendorff, 1848)
 Buccinum simulatum Dall, 1907
 Buccinum solenum Dall, 1919
 Buccinum solidum Golikov & Sirenko, 1988
 Buccinum soyomaruae Okutani, 1977
 Buccinum striatellum Golikov, 1980
 Buccinum striatissimum G.B. Sowerby III, 1899
 Buccinum strigillatum Dall, 1891
 Buccinum subreticulatum Habe & Ito, 1965
 Buccinum superangulare Thorson & Oskarsson in Oskarsson, 1962
 Buccinum suzumai Habe & Ito, 1980
 Buccinum takagawai Habe & Ito, 1972
 Buccinum tanguaryi Baker, 1919
 Buccinum tenebrosum Hancock, 1846 синоним Buccinum cyaneum Bruguière, 1792
 Buccinum tenuissimum Kuroda in Teramachi, 1933
 Buccinum tenuisulcatum Golikov & Gulbin, 1977
 Buccinum terebriforme Habe & Ito, 1980
 Buccinum terraenovae (Beck in Mörch, 1869)
 Buccinum thermophilum Harasewych & Kantor, 2002
 Buccinum totteni Stimpson, 1865 синоним Buccinum polare Gray, 1839
 Buccinum trecostatum Tiba, 1980
 Buccinum tsubai  Kuroda, 1933 
 Buccinum tumidulum G.O. Sars, 1878
 Buccinum tunicatum Golikov & Gulbin, 1977
 Buccinum undatum Linnaeus, 1758
 Buccinum unuscarinatum Tiba, 1981
 Buccinum verkruzeni Kobelt, 1882
 Buccinum viridum Dall, 1889
 Buccinum wakuii Ito & Habe, 1980
 Buccinum yokomaruae Yamashita & Habe, 1965
 Buccinum zelotes Dall, 1907

Примечания

Литература 
 [bse.sci-lib.com/article112483.html Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978]

Трубачи (моллюски)
Роды моллюсков